Nello sci nordico ai II Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1928 a Sankt Moritz (Svizzera), vennero assegnate medaglie in quattro specialità, tutte maschili.

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1928, dei quali costituirono la quinta edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. Diversamente dalla rassegna olimpica precedente, la pattuglia militare fu definita sport dimostrativo e i relativi titoli non furono conteggiati nel medagliere.

Risultati

Combinata nordica

Pattuglia militare 

Sport dimostrativo

Salto con gli sci

Sci di fondo

18 km

50 km

Medagliere

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 02
Sport ai II Giochi olimpici invernali
Sci nel 1928